Bergen er den næststørste by i Norge.

Bergen kan også henvise til:

Steder

Belgien 
 Bergen, det flemske navn for Mons

Canada 
 Bergen, Alberta

Nederlandene 
 Bergen, Noord-Holland
 Bergen, Nederlandene, del af kommunen i Noord-Holland
 Bergen, Limburg
 Bergen op Zoom

Norge 
 Bergen, i fylket Vestland

Tyskland 
 Bergen (Landkreis Celle), by nær Celle i Niedersachsen
 Bergen, Sachsen
 Bergen an der Dumme, i landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Bergen auf Rügen
 Bergen, Bayern
 Bergen, Weißenburg-Gunzenhausen
 Bergen, Hessen
 Bergen, Oberbayern
 Bergen, Rheinland-Pfalz

USA 
 Bergen County, New Jersey
 Bergen Section, Jersey City, New Jersey
 Bergen (by, New York)
 Bergen (landsby, New York)
 Bergen, North Dakota
 Bergen, Wisconsin